Europaväg 45 eller E45 är en europaväg som går genom Danmark mellan Frederikshavn och tyska gränsen vid Flensburg. Vägen är motorväg hela sträckan i Danmark utom i Frederikshavns tätort, och även en lång sträcka söder om Danmark ända till Italien, totalt 1920 km motorväg. E45 är 352 km lång inom Danmark.

Trafikplatser

 

 

 

 

|}

Se även
Motorväg
Motorvägar i Danmark
E45

Externa länkar
Webbkamera på E45 nära Århus och fler ställen
Lista över avfarter mm

Motorvägar i Danmark
Listor över avfartsnummer